

Niemcy 
 Mölln – miasto w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn
 Mölln – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte

Zobacz też 
 Alt Mölln
 Molln